Pike steht für:
 Pike, Stangenwaffe von Fußsoldaten, siehe Spieß
 Pike, gemeine Figur in der Heraldik, siehe Stangenwaffe (Heraldik)
 Pike (Familienname), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pike (Programmiersprache), Programmiersprache
 Pike (Verschlüsselung), Verschlüsselungsalgorithmus
 Pike, englischer Deckname eines Funkschlüsselnetzes der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe Aegir (Schlüsselnetz)
 Pike-Expedition
 Operation Pike
 Pike Automotive, britischer Automobilhersteller
 Avro Pike, britisches Doppeldecker-Flugzeug

Pike ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pike (Illinois)
 Pike (Indiana)
 Pike (Kalifornien)
 Pike (New Hampshire)
 Pike (Town, New York)
 Pike (CDP, New York)
 Pike (Oklahoma)
 Pike (Texas)
 Pike (West Virginia)
 Pike Creek, Delaware
 Pike Junction, Arkansas
 Pike Lake, Wisconsin

geografischer Objekte:

 Pike Hill, Berg im Mason County, West Virginia
 Pike Hill Brook, Fluss im Orange County, Vermont
 Pikes Peak, Berg in den Rocky Mountains, Colorado
 Pike River, mehrere Flüsse und auch Orte

Siehe auch:

 Picke
 Pieke
 Pik, Spielkartenfarbe